Irénarque est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :
 Irénarque, dans les mondes gréco-romains et byzantins, officier de guerre dont la fonction était de maintenir la paix et la tranquillité dans les provinces. Ce terme était également utilisé pour désigner le préfet de la ville chargé de maintenir l'ordre dans la ville.
 Irénarque de Russie († 1628), ou Irénarque de Solovki, moine du monastère de Solovki dans le grand nord de la Russie, où furent, plus tard, martyrisés de nombreux chrétiens ; saint des Eglises chrétiennes fêté localement le 17 juillet.
 Irénarque de Rostov

Références 

Administration byzantine